Deladenus är ett släkte av rundmaskar. Deladenus ingår i familjen Neotylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Deladenus